Per Torsten Eklund (Skönnerud, gemeente Eda, 21 juni 1946), woonachtig in Arvika, is een Zweeds voormalig rallyrijder, die ook actief is geweest in de rallycross. Eklund werd nooit een vast aanzicht in het Wereldkampioenschap rally, maar wist daarin toch incidenteel succes te boeken. En får ente ge sej ("Men moet nooit opgeven") is zijn motto, waar hij in 1998 een gelijknamige biografie over uit bracht.

Carrière 
Per Eklund debuteerde in 1964 in de rallysport. In de jaren zeventig werd hij fabrieksrijder bij Saab, met de Saab 96 V4. In die tijd was hij de voornaamste tegenhanger van landgenoot Stig Blomqvist, voornamelijk op de Zweedse rallypaden. Op WK-niveau had Blomqvist vaak de bovenliggende hand, maar in het seizoen 1976 versloeg hij Blomqvist om de overwinning tijdens de Rally van Zweden, Eklunds eerste en enige WK-rally overwinning. Ondanks enkele uitstapjes, reed Eklund tot begin jaren tachtig bij Saab, toen het inmiddels geen grote rol meer speelde in het WK. Eklund behaalde nog wel een vierde plaats tijdens de Rally van Zweden in 1982 met een Saab 99 Turbo.

In het verloop van de jaren tachtig stond Eklund voornamelijk bekend aan zijn deelnames aan WK-rally's als privé-rijder, waarmee hij degelijke resultaten behaalde, maar maakte wel gastoptredens voor Toyota (onder meer met een derde plaats tijdens de rally van Groot-Brittannië in 1984), en werd met het merk ook Groep A kampioen in het Brits rallykampioenschap, terwijl hij in het seizoen 1986 tevens fabrieksrijder was bij Austin Rover met de Groep B MG Metro 6R4, weliswaar met gelimiteerd succes. Eklund bleef tot in de vroege jaren negentig actief met sporadische optredens in het WK Rally, voordat hij zich meer ging richten op de rallycross. Dit deed hij eerst in MG Metro's en later ook Subaru's, totdat hij in 1996 een terugkeer maakte in Saab-modellen. In 1999 werd hij met een Saab 9-3 Turbo Europees rallycross kampioen, en bleef in de jaren erna een prominente rol spelen in het kampioenschap. Tot op heden is hij hierin nog sporadisch actief.

Eklund is ook actief geweest in de Pikes Peak International Hillclimb in Noord-Amerika, met een Saab 9-3 Viggen 4×4. Tussen het jaar 2000 en de wedstrijd van 2012 houdt hij met 11:21:58 het baanrecord van de Pikes Peak Open-categorie. In 2002 won hij de Unlimited klasse, en versloeg daarmee rivaal Blomqvist.

Complete resultaten in het Wereldkampioenschap rally

Noot 
 Het concept van het Wereldkampioenschap rally tussen 1973 en 1976, hield in dat er enkel een kampioenschap open stond voor constructeurs.
 In de seizoenen 1977 en 1978 werd de FIA Cup for Drivers georganiseerd. Hierin meegerekend alle WK-evenementen, plus tien evenementen buiten het WK om.

Overwinningen

Resultaten in EK rallycross

Externe links 
  Officiële fansite Per Eklund
  Profiel op Rallybase.nl
  Profiel op Juwra.com
  Profiel op eWRC-results.com

Zweeds rallycoureur